Arang bezeichnet:
 Arang (Stadt), eine Stadt in Indien
 Arang (koreanische Erzählung), eine koreanische Volkssage
 Haunted Village (Originaltitel Arang), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2006